Алекса́ндр Ники́тский:
 Никитский, Александр Васильевич (1859—1921) — русский филолог, академик.
 Никитский, Александр Иванович (1842—1886) — русский историк.